

Toponyme 

 Brenta, une commune italienne de la province de Varèse ;
 Brenta, une station du métro de Milan ;
 La Brenta, une rivière italienne ;
 La Brenta, un ancien département du royaume d'Italie de 1806 à 1815 ;
 Massif de Brenta, massif des Préalpes orientales méridionales ;
 Piazzola sul Brenta est une commune de la province de Padoue dans la région Vénétie en Italie.

Patronyme 

 Eduardo Brenta (1959-), ministre uruguayen :
 Gaston Brenta (1902-1969), compositeur belge ;
 Gilles Brenta (1943-2017), artiste peintre, cinéaste  belge ;
 Julie Brenta (1972-), monteuse image et son belge ;
 Mario Brenta (1942-), réalisateur et scénariste italien.

Patronyme belge
Patronyme italien